Но́рман Винсе́нт Пил (; 31 мая 1898 — 24 декабря 1993) — американский писатель, богослов, священник, создатель «Теории позитивного мышления». Одна из самых известных книг Нормана Пила — «». Другие известные работы: «Оставайся живым всю жизнь», «Ты сможешь, если думаешь, что сможешь», «Энтузиазм ведет к улучшениям», «Этот невероятный век», масон.

Биография 
Родился в деревне Боуэрсвилл (штат Огайо). Окончил два университета: Уэслианский университет Огайо и  Бостонского университета. В 1922 году стал служителем методистской церкви. Затем, в 1932 году, перешел в  и более пятидесяти лет работал пастором в  Манхэттена. Теорию позитивного мышления Винсент Пил разработал в сотрудничестве с психоаналитиками. Пил — один из учредителей «религиозно-психиатрической клиники», которая была позже преобразована в «Американский фонд религии и психиатрии» (), где Пил занимал пост президента.

В 1935 году стал автором радиопроекта «Искусство жизни», просуществовавшего 54 года. При поддержке Национального совета церквей стал выступать по телевидению. Во время Великой депрессии вместе с основателем J. C. Penney & Co предпринимателем и благотворителем , радио- и телеведущим  и основателем и генеральным директором IBM Томасом Джоном Уотсоном состоял в совете неправительственной организации «» (основная деятельность — помощь безработным менеджерам). В 1945 году при поддержке своей жены —  и предпринимателя Раймонда Торнбурга стал одним из редакторов религиозного журнала «» и писал книги. Финансовую поддержку в размере $1. 200 Пилу оказали основатель медаихолдинга Gannett Company , владелец нефтяной компании Sunoco  и главный менеджер бруклинских Доджерс .

Был масоном. Имел 33° Древнего и принятого шотландского устава.

Оценки

Положительные 
12 июля 1966 года баптистский деятель Билли Грэм на заседании Национального совета церквей отметил: «Я не знаю никого, кто сделал больше для Царства Божьего, чем Норман и Рут Пил или столь значимой в моей жизни поддержки, которую они оказывали мне.»

Президент США Билл Клинтон услышав о смерти Пила сказал: «Имя доктора Нормана Пила всегда будет отождествляться с дивными американскими ценностями оптимизма и служения. Доктор Пил был оптимистом, который верил, что каковы бы ни были противоречия и сложности современной жизни у нас, кто-то мог одержать победу двигая жизни с простым чувством веры. И он служил нам, внушая, что оптимизм каждого христианина и любого другого человека, который соприкоснулся с его сочинениями или его обнадеживающей души. В плодотворной и щедрой жизни охватившей XX век Доктор Пил поднял дух миллионов и миллионов людей, которые воспитались и поддерживались его примером, его учением и его желанием отдавать. В то время как семья Клинтон и все американцы оплакивать его утрату, есть некоторая поэтичность в его уходе в день, когда весь мир празднует рождение Христа, представление о том, что имеет главное значение для послания доктора Пил и работы доктора Пил. Его будет не хватать».

Президент США Дональд Трамп, чьи родители и он сам испытали сильное влияние Пила, отмечал, что считает его «одним из величайших ораторов» каких он когда-либо знал и что он до сих пор помнит церемонии Пила: «Вы можете слушать его весь день. И когда вы вышли из церкви, то разочарованы что всё закончилось. Он был величайшим парнем». Также Трамп говорил о Пиле: «Он выступал с лучшими проповедями как никто; он был изумительным оратором. Он мог говорить в течение 90 минут, и люди были расстроены, когда это заканчивалось».

Критические 
Физик Роберт Ли Парк отмечал: «Техника самогипноза Пила жёстко критиковалась экспертами по психическому здоровью, которые предупреждали, что они опасны. Критики называли его трюкачом и мошенником. Однако будучи священнослужителем Пил был избавлен от каких-либо требований доказать свои утверждения». Некоторые в открытую называли Пила мошенником

Психиатр Р. С. Мёрфи писал: «Вся эта реклама доказывает как всё есть, с последовательным уклонением в сторону полуправды и ссылками на работу и цитирование материала с „неискренним и твердолобым благочестием“». Мёрфи высказывал мнение, что «самопознание, в понимании господина Пила однозначно плохо, а самогипноз — хорошо.» Мёрфи полагает, что понимание ума Пилом «не глубоко», а описание им работы ума и бессознательного обманчиво простое и ложное: «Его концепция „личность“ столь поверхностна, что его установки легко проявляются. […] Если бессознательное человека … можно представить в качестве ёмкости для небольшого числа психических частиц, то идеи, вроде „дренажа ума“ логически вытекают. Так же как и зависимость от самовнушения, которая является краеугольным камнем философии господина Пила». Мёрфи писал: С сахариновым терроризмом Пил воспрещает своим последователям слышать, говорить и видеть любое зло. Для него реальное человеческое страдание не существует; нет такой вещи как убийственная ярость, суицидальное отчаяние, жестокость, похоть, алчность, массовая бедность или неграмотность. Все эти вещи он отбрасывает как несущественные психические процессы, которые будут растворяться по мере того, как мысли будут просто переключены на более весёлые каналы. Подобное отношение столь неприятно, оно несёт некоторый поиск своего собственного смысла. Это явно не подлинное отрицание зла, а скорее ужас от него. Индивид отводит глаза от человеческого скотства и страдание даёт о себе знать тогда, когда он не может просто стоять и смотреть на это. Поступая таким образом он утверждает, что зло абсолютно, он смотрит в сторону только тогда, когда чувствует, что бессилен что-либо сделать. Вера в чистое зло, область опыта за пределами возможности помощи или искупления, является самопроизвольным призывом к действию:
«„зло“ означает „то, что на что следует напасть“». Между расами, например, эта вера приводит к предрассудкам. В воспитании детей это склоняет родителей в попытке искоренить, а не пытаться развивать ту или иную область формирующейся личности ребенка… В международных отношениях это ведёт к войне. Как только религиозный авторитет поддерживает нашу способность к ненависти, или отказывается признавать неудовлетворённость в стиле господина Пила, или более классическом стиле создания хорошего удобного сатаны для ненависти, это усыпляет нашу бдительность и заводит в тупик… Таким образом, книга господина Пила не только недостаточна для наших нужд, но и берётся заглушить хрупкий внутренний голос, который является побудителем для внутреннего роста.

Психолог Альберт Эллис, создатель рационально-эмоциональной поведенческой терапии, сравнил техники Пила с методикой Эмиля Куэ и пришёл к выводу, что чёрно-белый взгляд на жизнь, который предлагает Пил и повторное использование этих гипнотических техник может привести к серьёзным проблемам с психическим здоровьем. Эллис свидетельствует о большом количестве людей, которых он лечил после того как они получили нервный срыв, следуя советам Пила. В своих работах он предостерегал людей от подобного увлечения, называя его опасным, искажённым и нереальным: «В долгосрочной перспективе [учение Пила] приведёт к неудаче и разочарованию, и не только возвращается бумерангом к людям, но и заставляет их относиться с недоверием к подлинной терапии».

Критики также указывали на наличие в книгах Пила скрытого гипноза.

Награды 
 Президентская медаль Свободы (1984) (награждён Рональдом Рейганом за вклад в области теологии.

Библиография 
 The Power of Positive Thinking, Ballantine Books; Reissue edition (August 1, 1996). ISBN 0-449-91147-0
 Guide to Confident Living, Ballantine Books; Reissue edition (September 1, 1996). ISBN 0-449-91192-6
 Six Attitudes for Winners, Tyndale House Publishers; (May 1, 1990). ISBN 0-8423-5906-0
 Positive Thinking Every Day : An Inspiration for Each Day of the Year, Fireside; (December 6, 1993). ISBN 0-671-86891-8
 Positive Imaging, Ballantine Books; Reissue edition (September 1, 1996). ISBN 0-449-91164-0
 You Can If You Think You Can, Fireside Books; (August 26, 1987). ISBN 0-671-76591-4
 Thought Conditioners, Foundation for Christian; Reprint edition (December 1, 1989). ISBN 99910-38-92-2
 In God We Trust: A Positive Faith for Troubled Times, Thomas Nelson Inc; Reprint edition (November 1, 1995). ISBN 0-7852-7675-0
 Norman Vincent Peale’s Treasury of Courage and Confidence, Doubleday; (June 1970). ISBN 0-385-07062-4
 My Favorite Hymns and the Stories Behind Them, Harpercollins; 1st ed edition (September 1, 1994). ISBN 0-06-066463-0
 The Power of Positive Thinking for Young People, Random House Children’s Books (A Division of Random House Group); (December 31, 1955). ISBN 0-437-95110-3
 The Amazing Results of Positive Thinking, Fireside; Fireside edition (March 12, 2003). ISBN 0-7432-3483-9
 Stay Alive All Your Life, Fawcett Books; Reissue edition (August 1, 1996). ISBN 0-449-91204-3
 «You Can Have God’s Help with Daily Problems» FCL Copyright 1956—1980 LOC card #7957646
 Faith Is the Answer: A Psychiatrist and a Pastor Discuss Your Problems, Smiley Blanton and Norman Vincent Peale, Kessinger Publishing (march 28, 2007), ISBN 1-432-57000-5 (10), ISBN 978-1432570002 (13)
 Power of the Plus Factor, A Fawcett Crest Book, Published by Ballantine Books, 1987, ISBN 0-449-21600-4
 This Incredible Century, Peale Center for Christian Living, 1991, ISBN 0-8423-4615-5
 Sin Sex Self Control, 1977, ISBN 0-44-923583-1,ISBN 978-0449235836, Fawcett (December 12, 1977)

Примечания

Литература

Ссылки 

Писатели США
Ораторы
Пасторы США
Награждённые Президентской медалью Свободы
Писатели-священники
Богословы США
Выпускники Уэслианского университета Огайо
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Школы теологии Бостонского университета
Масоны США
Великий державный генеральный инспектор